Meteora (kloosters), werelderfgoed in Griekenland
 Meteora (album),  Linkin Park album
 Meteora (film), Griekse film uit 2012
 Moto Meteora, Italiaans motorfietsmerk